Hervé Bourjade (* 1. August 1965) ist ein ehemaliger französischer Autorennfahrer.

Karriere als Rennfahrer 

Hervé Bourjade startete in seiner Karriere einmal beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. 1987 war er Teamkollege von Jean-François Yvon und Yves Hervalet im von Roland Bassaler gemeldeten Sauber SHS C6. Das Rennen endete nach einem Kupplungsschaden vorzeitig.

Statistik

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Literatur 

 Christian Moity, Jean-Marc Teissèdre, Alain Bienvenu: 24 heures du Mans, 1923–1992. Éditions d’Art, Besançon 1992, ISBN 2-909-413-06-3.

Weblinks 

 Hervé Bourjade bei 24-h-en-piste

Rennfahrer (Frankreich)
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Geboren 1965
Franzose
Mann